

Населені пункти та їхні частини
 Старий Фольварк — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Старий Фольварк — село в гміні Медзіхово Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Старий Фольварк — частина села Любаш у гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Старий Фольварк — частина села Нове Рибе в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Старий Фольварк — частина села Появе в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Старий Фольварк — частина села Борошув у гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Старий Фольварк — частина села Монкошице в гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Старий Фольварк — осада в гміні Волчин Ключборського повіту Опольського воєводства
 Старий Фольварк — осада в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Старий Фольварк — осада в гміні Кіселіце Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки